Topònims:
 Decatur (Alabama)
 Decatur (Geòrgia)
 Decatur (Illinois)
 Decatur (Indiana)
 Decatur (Mississipí)
 Decatur (Nebraska)
 Decatur (Tennessee)
 Decatur (Texas)
 Decatur City, població dels Estats Units a l'estat d'Iowa.
 North Decatur, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Geòrgia.
 Batalla de Decatur (26-29 d'octubre de 1864), de la Guerra Civil dels EUA a Decatur (Alabama)